Erniedrigung steht für:

 Demütigung, beschämende und verächtliche Behandlung einer Person, Herabsetzung
 erotische Demütigung, einvernehmliches Rollenspiel
 musikalisches Herabsetzen eines Tones um einen Halbton, siehe Versetzungszeichen

Siehe auch:
 Erniedrigte und Beleidigte (Roman 1861)